Piekarski (auch Piékarski; e Aussprache: ) ist ein Familienname polnischer Herkunft und Name folgender Personen:
 Claus Piekarski (1943–2022), deutscher Arbeitsmediziner und Hochschullehrer
 Edward Piekarski (1858–1934), polnisch-sowjetischer Linguist und Ethnograph
 Felix Piékarski (1890–1965), deutscher Politiker
 Gerhard Piekarski (1910–1992), deutscher Mediziner und Parasitologe

 Konrad Piekarski (* 1993), polnischer Poolbillardspieler
 Marcin Piekarski (* 1983), polnischer Rennrodler
 Mariusz Piekarski (* 1975), polnischer Fußballspieler